Malonogometni klub "Glama Brijeg" (MNK Glama Brijeg; Glama Brjeg; Glama; Glama Brijeg Zagreb) je bio futsal (malonogometni) klub iz Zagreba.

O klubu 
MNK Glama Brijeg je registriran 1991. godine te je bio jedan od vodećih hrvatskih malonogometnih klubova 1990.-ih.  Klub je dva puta osvojio "1. HMNL" i Hrvatski kup. U proljeće 2000. godine klub je sudjelovao na turniru "Europskog kupa prvaka" gdje je osvojio 4. mjesto.  
2001. godine klub ispada iz 1. HMNL te nakon nekoliko godina prestaje s radom. Klub je izbrisan kao poslovni subjekt 2013. godine.   
Klub je nastupao i pod sponzorskim nazivima, kao Glama Brijeg Aurum, Glama Pepsi, Pepsi Glama, Glama Brijeg - Agram, Glama Brijeg Telekom. 

Klub je bio povezan s janjevačkom zajednicom u Zagrebu.  
Klub je također nastupao na turnirim, kao što je ''"Kutija šibica"''.

Uspjesi 
 Prva hrvatska malonogometna liga 
 prvak: 1998./99., 1999./2000. 
 doprvak: 1995./96., 1996./97.

 Hrvatski malonogometni kup 
 pobjednik: 1994./95., 1999./2000. 

 Hrvatski malonogometni superkup 
 pobjednik: 2000.

 Europski kup prvaka u futsalu 
 4. mjesto: 2000.

Plasmani po sezonama

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice

Vanjske poveznice 
  hrfutsal.net, Poražavajuća činjenica – gdje su prvaci Hrvatske u futsalu? , objavljeno 26. svibnja 2019., pristupljeno 13. listopada 2019.

Izvori 
 
 poslovna.hr, MNK GLAMA BRIJEG 
 fininfo.hr, MNK "GLAMA BRIJEG" 
 infobiz.fina.hr, MALONOGOMETNI KLUB  "GLAMA BRIJEG" 
 mojatvrtka.net, MALONOGOMETNI KLUB GLAMA BRIJEG 
 

Glama Brijeg